Niemcy:
 Schwall – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Osoby:
 Max Schwall – niemiecki piłkarz
 Thomas Schwall – amerykański skoczek narciarski

Inne:
 (2119) Schwall – planetoida